

Geografia

Niemcy 
 Wirsitz – dawny powiat

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Wyrzysk